Enrico Imoda (18?? - Turim, c. 1912) foi um pesquisador de fenómenos espíritas italiano.

Biografia 
Pioneiro na pesquisa dos fenómenos espíritas em seu país, em 1908 estudou a médium Eusapia Palladino e alegou que radiações semelhantes às do rádio e dos raios catódicos, pesquisadas por Sir William Crookes, emanavam da médium.

De 1908 a 1910 conduziu uma série de experimentos científicos na cidade de Turim com a médium Linda Gazzera, na casa da marquesa de Ruspoli. Após a morte de Imoda veio a público o registo desses trabalhos pela obra "Fotografie di fantasmi" (1912), com um prefácio de Charles Richet. Nela podem ser apreciadas as fotografias das materializações ectoplásmicas produzidas pela médium.

Bibliografia 
 IMODA, Enrico. "The Action of Eusapia Palladino on the Electroscope". in "Annals of Psychical Science" 7, 44/45, (Agosto-Setembro de 1908).
 IMODA, Enrico. Fotographie di Fantasmi. Turim: Fratelli Bocca, 1912.

Ver também 
 Cesare Lombroso

Ligações externas  
 "Materialization of a Young Woman Produced by the Medium Linda Gazzera," 28 de junho de 1909, by Enrico Imoda (Italian). in The New york Times

Pesquisadores de fenômenos espíritas